Gorkovski Avtomobilny Zavod, een Russische fabriek en Russisch automerk
 Groep GAZ of GAZ, een groep bedrijven, waaronder het automerk GAZ ook valt